Jeder Staat wählt zwei Senatoren in den Senat der Vereinigten Staaten. Bis 1913 wurden die Senatoren durch die Parlamente der einzelnen Bundesstaaten bestimmt. Ab 1913 erforderte der 17. Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung, dass die Senatoren durch die Bevölkerung des jeweiligen Bundesstaates direkt gewählt werden.

Der Senat des 117. Kongresses geht in seiner Zusammensetzung auf die Senatswahl am 3. November 2020 zurück, bei der ein Drittel seiner Mitglieder neu gewählt bzw. wiedergewählt wurden. Seine Amtsperiode beginnt am 3. Januar 2021 und endet am 3. Januar 2023.

Parteiensystem 
Der republikanischen Fraktion gehören 50 und der demokratischen Fraktion 50 Mitglieder an.

Die Senatoren Bernie Sanders aus Vermont und Angus King aus Maine gehören keiner Partei an, sind jedoch Mitglieder der demokratischen Fraktion im Senat.

Liste der Senatsmitglieder (Stand: 20. Januar 2021)

Siehe auch 
 Liste der Mitglieder des Repräsentantenhauses im 117. Kongress der Vereinigten Staaten

Weblinks 
 Homepage des Senats mit den aktuellen Senatoren

117
Vereinigte Staaten, Senat #117